Schoser ist der Nachname mehrerer Personen:

 Franz Schoser (* 1933), deutscher Verbandsfunktionär, Hauptgeschäftsführer a. D. Deutsche Industrie- und Handelskammer
 Gustav Schoser (1924–2012), deutscher Botaniker
 Martin Schoser (* 1962), deutscher Politiker (CDU) in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Schosser